Ilioneus – planetoida o numerze katalogowym 5130
 Ilioneus – w mitologii greckiej i rzymskiej towarzysz Eneasza
 Ilioneus – w mitologii greckiej królewicz tebański, syn Amfiona
 Ilioneus – w mitologii greckiej Trojanin, syn Forbasa

Zobacz też 
 Ilione (Iliona) – w mitologii greckiej królewna trojańska, córka Priama